Carlo Frigerio (1766-1800) – pittore italiano
 Carlo Frigerio (1878-1966) – anarchico italo-svizzero
 Carlo Frigerio (1939) – politico italiano
 Carlo Frigerio (1953-1997) – politico della Lega Nord